

Новофедоровка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Новофедоровка — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Новофедоровка — селище, Хабарський район, Алтайський край

Див. також 
 Новофедорівка
 Федоровка